2015 DON SMALLGOODS AUSTRALIAN FIM SPEEDWAY GRAND PRIX – ostatnia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2015. Zawody odbyły się 24 października 2015 na Etihad Stadium w Melbourne.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Sama Mastersa. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Justin Sedgmen i Max Fricke.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie mógł wystąpić Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana pojechał: Peter Kildemand.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#19)  Peter Kildemand

Losowanie pozycji startowych odbyło się 23 października.

Wyniki 

Bieg po biegu:
 Iversen, Jonsson, Žagar, Harris
 Hancock, Woffinden, Kasprzak, Batchelor
 Janowski, Pedersen, Doyle, Jonasson
 Kildemand, Masters, Holder, Jepsen Jensen
 Kildemand, Iversen, Jonasson, Batchelor
 Hancock, Jonsson, Janowski, Holder
 Doyle, Woffinden, Jepsen Jensen, Harris (d)
 Žagar, Pedersen, Kasprzak, Masters
 Hancock, Doyle, Masters, Iversen (w)
 Jonsson, Jepsen Jensen, Pedersen, Batchelor
 Kasprzak, Jonasson, Holder, Harris
 Kildemand, Woffinden, Janowski, Žagar
 Woffinden, Iversen, Pedersen, Holder
 Kasprzak, Jonsson, Kildemand, Doyle
 Janowski, Masters, Batchelor, Harris (w)
 Hancock, Jepsen Jensen, Žagar, Jonasson
 Iversen, Jepsen Jensen, Kasprzak, Janowski
 Woffinden, Jonsson, Jonasson, Masters
 Hancock, Kildemand, Pedersen, Harris
 Doyle, Žagar, Batchelor, Holder
 Półfinały:
 Hancock, Doyle, Jonsson, Kasprzak
 Iversen, Janowski, Kildemand, Woffinden (w)
 Finał:
 Hancock, Iversen, Janowski, Doyle (ns)

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Australia
2015
2015 w Australii